Mbombe 6x6 — колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой производства южноафриканской компании . Mbombe обеспечивает защиту IV уровня по методике STANAG 4569: от пуль Б-32 патрона 14,5×114 мм, выпущенных из пулемёта КПВТ на дистанции 200 метров. Конструкция бронемашины позволяет выдерживать подрыв противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 10 кг взрывчатого вещества) при наезде колесом или взрыв мины под днищем.

Примечания

Ссылки 
 Статьи
 Mbombe 6x6 - Armoured Fighting Vehicle
 ЮАР показала собственный бронетранспортёр
 Видео
 

Бронетранспортёры с колёсной формулой 6×6
Бронетранспортёры ЮАР
Бронетранспортёры по алфавиту